Plaatsen in Zuidoost-Europa
Smiljan (Bulgarije)
Smiljan (Kroatië)